Proximus Skynet, een Belgische internetprovider en onderdeel van Proximus, het voormalige Belgacom
SkyNET, een computerspel uit de Terminator-franchise
Skynet (Terminator), een fictief computernetwerk daaruit
Skynet (satellieten), een Brits militair communicatiesysteem
Skynet Airlines, een voormalige Ierse luchtvaartmaatschappij
Skynet Asia Airways, een Japanse lagekostenluchtvaartmaatschappij